Prindle ist der Familienname folgender Personen:

 Elizur H. Prindle (1829–1890), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Eric Prindle (* 1976), US-amerikanischer Kampfsportler
 Mike Prindle (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Timothy Prindle, US-amerikanischer Schauspieler

Prindle bezeichnet außerdem:

 Prindle (Bootsklasse), internationale Bootsklasse im Segelsport
 Prindle (Vulkan), Vulkan in Alaska

Siehe auch:
 Brindle